Eppure soffia  è una canzone scritta da Pierangelo Bertoli e Alfonso Borghi e inclusa nell'album del 1975 Roca Blues, in seguito inserita come brano d'apertura nell'album Eppure soffia . Nell'ottobre del 1977 fu pubblicato anche un singolo Eppure soffia/È nato si dice. È uno dei brani simbolo dell’impegno nella lotta all’inquinamento ed a favore dell'ecologia in difesa della natura, una delle canzoni più ecologiste dell'intero repertorio italiano.

Il testo 

Il testo della canzone si scaglia contro l’inquinamento e la follia della guerra.
Denuncia come l'uomo, per cupidigia e sete di potere, si stia avviando verso l’autodistruzione, creando industrie che inquinano l'ambiente e provocando guerre sempre più spietate, culminate con il ricorso alla bomba atomica, che hanno prodotto morte e distruzioni, lasciando conseguenze che ancora oggi gravano sull’uomo e sull’ambiente.

Nonostante queste evidenze siano sotto gli occhi di tutti, a causa dell'ignavia dei cittadini e delle istituzioni, si continua ancora a perpetuare queste tragedie.

Tuttavia nel testo c'è un accenno alla speranza, grazie alla forza e alla resistenza della natura. Infatti, nonostante tutto, il vento col suo soffiare ininterrotto, sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori,  accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli.

Altre versioni 

 2005, nell'album ...a Pierangelo Bertoli il brano è stato inciso dagli Stadio con Angelo Branduardi 
 2007, Luciano Ligabue ha presentato una sua cover al Live Earth 
 2009, Luca Carboni l'ha inclusa nel suo album Musiche ribelli

Note

Collegamenti esterni 
 

Canzoni contro la guerra
Canzoni ambientaliste